Зарица — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зарица — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Зарица — упразднённая деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Болгария 
 Зарица — село в Силистренской области.